Rogoznica (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Šibenik-Knin
Rogoznica (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Lenart
Rogoźnica, de naam van diverse plaatsen in Polen